

Astronomia 
 Nemesis – ipotetica stella compagna del Sole.
 128 Nemesis – asteroide scoperto nel 1872.

Cinema 
 The Nemesis – cortometraggio del 1915 diretto da Henry King
 Nemesis – film del 1920 diretto da Carmine Gallone 
 I tre della squadra speciale (Nemesis) – film del 1974 diretto da Cyril Frankel 
 Cyborg - La vendetta (Nemesis) – film del 1992 diretto da Albert Pyun 
 Star Trek - La nemesi (Star Trek: Nemesis) film del 2002 diretto da Stuart Baird
 Nemesis – film del 2010 diretto da Nicole Mosleh

Fumetti e cartoni animati 
 Nemesis – albo della serie di Dampyr del 2001.
 Nemesis – astronave dei Decepticons nella prima serie animata dei Transformers
 Nemesis – supercriminale della casa editrice DC Comics
 Nemesis – personaggio dei fumetti della casa editrice Icon Comics
 Nemesis – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Nemesis – personaggio del manga di Kentarō Yabuki To Love-Ru Darkness.
 Nemesis – personaggio della serie a fumetti Darkenblot

Letteratura 
 Nemesi (Némésis) – romanzo di Paul Bourget del 1918
 Nemesis – poema di H. P. Lovecraft
 Miss Marple: Nemesi (Nemesis) – romanzo di Agatha Christie del 1971
 Nemesis – romanzo di Isaac Asimov del 1989
 Resident Evil - Nemesis – romanzo di S. D. Perry del 1999
 Nemesis – romanzo di Danila Comastri Montanari del 2007
 Nemesi (Nemesis) – romanzo di Philip Roth del 2010
 Nemesis – serie di romanzi di Francesco Falconi

Musica 
 Nemesis – album dei Grip Inc. del 1997
 Nemesis – compilation della Ersguterjunge del 2006
 Nemesis – album dei Two Steps from Hell del 2007
 Nemesis – album dei Morgenroede del 2009
 Nemesis – brano musicale del cantante tedesco Bushido
 Nemesis – album degli Azaghal del 2012
 Nemesis – album degli Stratovarius del 2013
 Nemesis – EP di Bridgit Mendler del 2016

Televisione 
 Nemesi – film per la televisione del 1987
 Nemesi (The Nemesis) – episodio della terza stagione di Alias
 Nemesi (Nemesis) – episodio della undicesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11
 Nemesi (Nemesis) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager
 Nemesi (Nemesis) – episodio della terza stagione di Stargate SG-1
 Nemesis – episodio della prima stagione di Adderly
 Nemesis – episodio della seconda stagione de Il fuggiasco
 Segreti nel sottosuolo (Nemesis) – episodio della sesta stagione di Smallville

Videogiochi 
 Nemesis – videogioco della Konami anche noto come Gradius
 Nemesis – antagonista principale del videogioco Resident Evil 3: Nemesis

Altro 
 Nemesis – sistema operativo sviluppato dall'Università di Cambridge, dall'Università di Glasgow, da Citrix Systems e dall'Istituto Svedese di Informatica
 Nemesi (Nemesis) – figura della mitologia greca
 Nemesis – genere di crostacei
 Nemesis – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza
 Bowler Nemesis – Fuoristrada sportivo

Pagine correlate 
 Nemesi (disambigua)